Локня — топоним, гидроним:

Населённые пункты

Россия 
 Локня — посёлок городского типа в Псковской области.
 Локня — село Яковлевского района Белгородской области.
 Локня — деревня Почепского района Брянской области.
 Локня — село Суджанского района Курской области.
 Локня — деревня Михайловского района Рязанской области.

Украина 
 Локня — село Кролевецкого района Сумской области.
 Локня — село Роменского района Сумской области.
 Локня — село Сумского района Сумской области.

См. также 
 Малая Локня — село Суджанского района Курской области.
 Казачья Локня — село Суджанского района Курской области.

Гидроним

Реки 
 Локня — река в Борисовском районе Белгородской области.
 Локня — река в Жирятинском районе Брянской области, левый приток Судости.
 Локня — река в Калужской области, приток Выссы.
 Локня — река в Калужской области, приток Суходрева.
 Локня — река в Курской области, приток Суджы.
 Локня — река в Псковской области, приток Ловати.
 Локня — река в Рязанской области, приток Прони.
 Локня — река в Брянской и Сумской областях, правый верхний приток Клевени.
 Локня — река в Сумской области, правый нижний приток Клевени.
 Локня — река в Сумской области, левый приток Вира.
 Локня — река в Сумской области, правый приток Сулы.
 Локня — река в Тверской и Смоленской областях, впадает в Яузское водохранилище.

Прочие водоёмы 
 Локня — озеро в Сумской области Украины.
 Локня — водохранилище в Сумской области Украины.

См. также 
 Малая Локня — река в Суджанском районе Курской области.